Сборная Ирландии по шахматам представляет Ирландию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Ирландский шахматный союз. Наивысший рейтинг сборной — 2458 (2002).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Марк Орр и Брайан Патрик Рейли (оба по 11 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Марк Орр и Стивен Брэди (оба по 3 раза)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: 
 Брайан Келли — 2-я резервная доска (1994)
 Сэм Коллинз — 2-я резервная доска (2002)

Примечания

Ссылки 

Ш
И
Шахматы в Ирландии